Чемпіонат Швейцарії з хокею 1957 — 46-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга А). Чемпіоном став ЕХК «Ароза», НЛА покинув Грассгоппер-Клуб.

Підсумкова таблиця

Перехідний матч 
Грассгоппер-Клуб — ХК «Лозанна» 3:11

Найкращі бомбардири 
Ганс-Мартін Трепп («Ароза») - 34
Стю Робертсон (ХК «Давос») - 32
Волтер Келлер (ХК «Давос») - 25

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 
 Хокейний архів 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія